Uni steht für:
 Universität, Kurzwort
 Uni (Lebensmittel), Seeigel in der japanischen Küche
 Uni (Göttin), die ranghöchste etruskische Göttin
 Uni, ein altägyptischer Beamter und Heerführer, siehe Weni
 Uni (Kirow), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Kirow (Russland)
 Uni (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk (Russland)
 einfarbige Stoffe in der Konfektion

UNI ist die Abkürzung für:
 United News of India, eine indische Presseagentur
 University of Northern Iowa
 Union Nationale des Indépendants, eine politische Partei in Niger, siehe Nationale Union der Unabhängigen
 UNI Global Union, ein internationaler Gewerkschaftsverband (früher Union Network International)
 User Network Interface, eine Schnittstelle bei der Übertragungstechnik Asynchronous Transfer Mode
 Ente Nazionale Italiano di Unificazione – die italienische Normungsorganisation, entsprechend der DIN

Siehe auch:

Abkürzung